L'Open de Malaisie masculin 2006 (ou Malaysian Open 2006) est l'édition masculine de l'Open de Malaisie, qui est un tournoi 4 star. Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du 25 au . 

En finale, Adrian Grant l'emporte face à Cameron Pilley.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Malaisie
 Open de Malaisie féminin de squash 2006

Masculin 2006
Squash en 2006
Sport en Malaisie en 2006
Sport en juillet 2006